Ружица Зековић (10. мај 1903 — 3. октобар 2008) била је српска стогодишњакиња за коју се неко време веровало да је била најстарија особа у Србији.

Рођена је 10 маја 1903. године у селу Тепца под Дурмитором. Потиче из породице Обрадовић, а удајом за Милету Мика Зековића животни пут је одводи у Варине код Пљеваља. После Другог светског рата, у колонизацији, са породицом се доселила у Сивац где је живела 63 године све до своје смрти.

Преминула је 3. октобра 2008. године у доби од 105 година и 146 дана.

Референце 

Рођени 1903.
Умрли 2008.
Жабљачани
Стогодишњаци